Колонија Рубен Фигероа Алкосер има више значења:

 Колонија Рубен Фигероа Алкосер (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Рубен Фигероа Алкосер (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику